Conrado IV Hohenstaufen (Andria, Italia, 25 de abril de 1228 - Lavello, Italia, 21 de mayo de 1254) fue rey de Jerusalén como Conrado II, de Alemania como Conrado IV y de Sicilia como Conrado I. Tras la muerte de su padre, se convirtió en Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, a pesar de la oposición papal.

Biografía 
Hijo del emperador germánico Federico II y de su segunda esposa Yolanda de Jerusalén, se casó con Isabel de Baviera, con la que tuvo un hijo, Conradino, en 1252.

Se enfrentó con los nobles germanos Enrique Raspe, Landgrave de Turingia, y con el conde Guillermo de Holanda (que se habían opuesto a su padre desde su excomunión por Inocencio IV). Tuvo que acudir a Italia para mantener su poder sobre el reino de Sicilia, después de la conquista de Nápoles en 1253. Conrado IV fue excomulgado por el papa en el año 1254, pero antes de que pudiera volverse contra él, murió de malaria ese mismo año en Lavello (Basilicata).

Sus sucesores, Manfredo y Conradino continuaron la lucha contra el Papado, aunque infructuosamente.

Con la muerte de Conrado comenzó un período de interregno, durante el cual ningún gobernante logró el control indiscutible de Alemania. Dicho período terminó en 1273, con la elección de Rodolfo I de Habsburgo como rey de romanos.

Ancestros 

</center>

Referencias

Enlaces externos 

Reyes de Alemania
Reyes de Sicilia de la dinastía Hohenstaufen
Dinastía Hohenstaufen
Duques de Suabia de la dinastía Hohenstaufen
Excomulgados por la Iglesia católica
Reyes del siglo XIII
Nobles de Alemania del siglo XIII
Reyes de Jerusalén del siglo XIII
Reyes de Sicilia del siglo XIII
Duques de Suabia del siglo XIII
Nacidos en Andría
Fallecidos en la provincia de Potenza
Familia de Federico II Hohenstaufen